Enveloppe Soleau

Gens
Eugène Soleau
Robert Soleau